Indicum är ett av Sveriges största företag inom inredningsarkitektur. Det startade år 2006 av inredningsarkitekt Kristin Östberg (SIR). Bolaget har kontor i Stockholm och Uppsala.

Inredningar i urval 
JM Uppsala, Uppsala, 2022 
Uppsala Stadshus, Uppsala, 2022 
Bloms Hus, Stockholm, 2017 
Segerstedthuset, Uppsala, 2017 
Psykiatrins hus, Uppsala, 2014
Machinegames, Uppsala, 2013

Källor

Externa länkar
Indicums webbplats

Svenska arkitektfirmor
Företag bildade 2006
Företag i Uppsala
Företag i Stockholms kommun